12M ist die Abkürzung für:

 Au-12m, ein zweisitziges multifunktionelles Klein-Prallluftschiff
 RS-12M, eine fahrzeuggebundene, ballistische Interkontinentalrakete aus russischer Produktion
 Steyr 12M18, ein geländegängiger LKW
 Verwendungsdauer von 12 Monaten nach dem Öffnen (bei Pflegeprodukten, zusammen mit einem Dosensymbol)
 12M, eine Segelboot-Klasse

12M steht für folgende Pkw-Modelle von Ford:

 Ford G13, produziert von 1959 bis 1962
 Ford P4, produziert von 1962 bis 1966
 Ford P6, produziert von 1966 bis 1970

12M